Кран-Жевріє́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 440 км на південний схід від Парижа, 100 км на схід від Ліона, 2 км на захід від Аннесі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

1 січня 2017 року Кран-Жевріє, Аннесі-ле-В'є, Мейте, Пренжі i Сейно було приєднано до муніципалітету Аннесі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 7210 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 16319,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Савоя

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету Кран-Жевріє. 
 [ Розташування муніципалітету Кран-Жевріє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Колишні муніципалітети департаменту Верхня Савоя